Ligue A w piłce siatkowej mężczyzn 2015/2016 – 77. sezon walki o mistrzostwo Francji organizowany przez Ligue Nationale de Volley. Zainaugurowany został 22 października 2015 i trwał do 7 maja 2015 roku.

W sezonie 2015/2016 w Lidze Mistrzów Francję reprezentowały  i , w Pucharze CEV −  i , a w Pucharze Challenge − .

Mistrzem Francji po raz dziewiąty w historii została drużyna .

System rozgrywek 
W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn. Rozegrały one w fazie zasadniczej po 26 meczów systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż u przeciwnika). Osiem najlepszych drużyn awansowało do fazy play-off, gdzie w ćwierćfinałach i półfinałach rywalizowały do dwóch zwycięstw. Finał składał się tylko z jednego spotkania i wyłonił mistrza Francji. Nie były rozgrywane mecze o miejsca 3-8. Trzy najsłabsze drużyny po fazie zasadniczej spadły do Ligue B.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej 

|-
|10 ||align=left| ||341 ||26 ||15 ||11 ||2 ||3 ||10 ||2 ||4 ||5 ||109 ||53 ||56 ||0.95 ||2397 ||2395 ||1

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

Półfinały 
(do 2 zwycięstw)

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2015 we Francji
2015 w piłce siatkowej
2016 we Francji
2016 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich we Francji